UBC steht für:
 Union Banking Corporation, US-amerikanische Bank im Besitz der deutschen Vereinigten Stahlwerke der Brüder Thyssen, 1942 nach dem Trading with the Enemy Act konfisziert
 University of British Columbia
 Union of the Baltic Cities, eine Vereinigung von Ostseestädten

Abkürzung